

Рикачево — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Рикачево — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства